Isingiro (district), een district in het westen van Oeganda
 Isingiro (stad), de hoofdplaats van het Oegandese district Isingiro